Heian o pinan, sèrie de cinc katas que s'usen en molts estils de karate
 Heian-kyo, nom original de l'actual ciutat de Kyoto, al Japó, i va ser des de l'any 794 fins al 1868
 Palau Heian, palau imperial original de Heian-kyō (actual Kyoto), capital del Japó des del 794 fins al 1868
 Període Heian, últim període de l'època clàssica de la història japonesa, des de l'any 794 fins al 1185
 Santuari imperial de Heian, santuari xintoista situat a Kyoto, Japó